Molekulska formula -{C21H22O10}- se može odnositi na:

 Engeletin
 Prunin